Ахмад ибн Фадлан ибн аль-Аббас ибн Рашид аль-Багдади () — арабский  и писатель 1-й половины Xвека. Один из немногих арабских путешественников, лично побывавших в Восточной Европе.

В 921—922 годах в качестве секретаря посольства аббасидского халифа аль-Муктадира посетил Волжскую Булгарию. В своём отчёте «Рисале», написанном в виде путевых заметок, оставил уникальные описания быта и политических отношений огузов, башкир, булгар, русов и хазар.

Путешествие 
Ахмад ибн Фадлан был старшим писцом-чиновником и находился под покровительством военачальника , завоевавшего Египет в 904—905 годах для багдадского халифа.

В 921 году в Багдад прибыло булгарское посольство. Правитель булгар мусульманин Алмуш стремился освободиться из-под власти Хазарского каганата и с этой целью просил халифа прислать мусульманских наставников и строителей мечети, а также соорудить военную крепость.

Ответное арабское посольство аббасидского халифа Аль-Муктадира, возглавляемое Сусаном ар-Раси, выехало из Багдада 21 июня 921 года (11 сафара 309 года хиджры) и возвратилось в Багдад весной 923 года. В состав посольства в качестве секретаря был включён Ахмад ибн Фадлан. Помимо задачи упрочения ислама в странах Восточной Европы, халиф рассчитывал усилить своё политическое влияние в регионе и получить от союза с правителем булгар торговые привилегии.

Путь пролегал в обход хазарских земель через Среднюю Азию: через Рей, Нишапур в Бухару, оттуда назад к Амударье и вниз по реке до столицы Хорезма Кят. Перезимовав в Джурджании (Старом Ургенче), 4 марта 922 года послы двинулись по суше к берегам Волги. «Отроки», выехавшие с посольством из Багдада, а также законовед (факих) и вероучитель (муаллим) покинули посольство, «побоявшись въехать в эту страну» (страну огузов). С этого момента выполнение всех миссионерских задач посольства падает на одного Ахмада ибн Фадлана, он становится его фактическим руководителем.

Совершив переезд через Устюрт, посольство около 20 марта прибыло в страну огузов (или «гуззов»), занимавших тогда приблизительно область западного Казахстана. Среди знати наибольшее влияние имел Этрек, начальник войска огузов. Ибн Фадлан преподнёс ему царские подарки. Этрек радушно принял посольство, но к предложению принять ислам отнёсся очень осторожно, сказав, что даст халифу ответ, когда послы будут ехать обратно. Однако военачальники огузов, собранные Этреком на совещание, обсуждали вопрос не о принятии ислама, а о том, как поступить с самими послами. Предложения были: разрезать каждого из них пополам, дочиста ограбить или отдать их хазарам в обмен на пленных огузов. Таким образом, в стране огузов посольство потерпело полную дипломатическую неудачу и было радо, что смогло благополучно выбраться оттуда.

12 мая 922 года (12 мухаррама 310 года по хиджре) посольство халифа прибыло в ставку правителя булгар. Хазарию Ибн Фадлан, по-видимому, не посещал, но так же включил рассказ о ней в свой отчёт. Финальная часть «Записки» не сохранилась, поэтому об обратном маршруте миссии ничего не известно, однако из категоричного свидетельства Йакута ар-Руми следует, что Ибн-Фадлан довёл рассказ до возвращения в Багдад.

Политические результаты миссии выглядят не ясными. Ничего из задуманных планов не было выполнено. Огузы ислама не приняли, правитель булгар, не получив денег на постройку крепости, разуверился в помощи халифа и предпочёл сохранить тесную связь со Средней Азией. В Хазарии мусульманская партия подверглась репрессиям.

В Булгарии Ибн Фадлан видел прибывших туда для торговли русов () и оставил ценное описание их обрядов, включая свидетельство о сжигании знатного руса в ладье с рабыней. Рассказ Ибн Фадлана сохранил детали архаических религиозных обрядов русов, многие из которых имеют отчётливый скандинавский облик.

По возвращении в Багдад Ахмад ибн Фадлан составил «Записку» (араб. «Рисале»), написанную в виде путевых заметок и являющуюся одним из важнейших источников по раннесредневековой истории Поволжья, Заволжья и Средней Азии. Особенную ценность свидетельствам придаёт то, что они написаны очевидцем. Восточную Европу из арабских географов до Ибн Фадлана лично посещал только ал-Хорезми, но его труд выполнен в жанре математической географии и не содержит описаний, а после Ибн Фадлана, в XII веке — ал-Гарнати. В арабо-персидском мире произведение Ибн Фадлана пользовалось большой популярностью, благодаря содержащимся в нём развлекательным рассказам о «диковинках» (арабск. «аджаиб»).

Рукописи, история изучения 
Первоначальный текст книги утерян. Фрагменты дошли в «Географическом словаре» арабского энциклопедиста XIII века Йакута ар-Руми. В данном виде произведение впервые было опубликовано в 1823 году российско-немецким академиком Френом на немецком языке. Единственный известный список «Записок» был обнаружен востоковедом Ахмет-Заки Валидовым в 1923 году в библиотеке при гробнице имама Али ибн-Риза в Мешхеде (Иран). Рукопись XIII века наряду с другими произведениями содержит текст «Записки» (стр. 390—420). Конец рукописи отсутствует. Произведение Ибн Фадлана также цитировали два иранских автора: Наджиб Хамадани (2-я половина XII века) и Амин Рази (конец XV века).

В 1937 году фотокопия документа была передана правительством Ирана в дар Академии наук СССР. На её основе А. П. Ковалевским был сделан перевод, опубликованный в 1939 году под редакцией И. Ю. Крачковского (авторство не указано из-за ареста переводчика). В том же году вышел немецкий перевод А.-З. В. Тогана. Второе переработанное издание перевода Ковалевского вышло в 1956 году.

Книга «Пожиратели мёртвых» и фильм «13-й воин» 
История Ибн Фадлана послужила одним из источников для романа Майкла Крайтона «Пожиратели мёртвых» (1976), которая, по признанию самого Крайтона, была задумана как своего рода ремейк «Беовульфа». В книге Ибн Фадлан сопровождает варягов в их военной экспедиции против диких племён, напавших на мирное поселение (в комментариях Крайтон намекает на то, что варяги сражаются с последними неандертальцами). Многие сцены романа воспроизводят зарисовки Ибн Фадлана о нравах и обычаях русов.

По мотивам романа был поставлен фильм «13-й воин», в котором арабского посланника играет актёр Антонио Бандерас. В фильме картины жизни русов несколько смягчены из цензурных соображений. После выхода фильма роман был переиздан под названием «13-й воин».

Примечания

Библиография 

 Ch. M. Fraehn. Die ältesten arabischen Nachrichten über die Wolga-Bulgaren aus Ibn-Foszlan’s Reiseberichte. — «Memoires de L’Academie Imper. Des. Sciences.», VI serie, 1823.
 Книга Ахмада ибн Фадлана / Пер. и прим. В. С. Кулешова // Путешествие Ибн Фадлана: Волжский путь от Багдада до Булгара: Каталог выставки / Государственный Эрмитаж. Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль». — М., 2016. — С. 18—47.
 Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921—922 гг. / Статьи, переводы и комментарии. — , 1956.
 Ковалевский А. П. О степени достоверности Ибн-Фадлана // Исторические записки. — 1950. — Т. 35. — С. 265—293.
 Ковалевский А. П. Посольство багдадского халифа к царю волжских булгар в 921—922 г. // Исторические записки. — 1951. — Т. 37. — С. 214.
 Ковалевский А. П. Чуваши и булгары по данным Ахмеда ибн-Фадлана // Учёные записки научно-исследовательского института языка, литературы и истории при Совете Министров Чувашской АССР. — Вып. IX. — Чебоксары, 1954. — 46 с.
 Ковалевский А. П. Чуваши и булгары по данным Ахмеда ибн-Фадлана. — Чебоксары, 1965.
 Новооткрытый текст Ибн-Фадлана // Вестник древней истории. — 1938. — № 1. — С. 57—71.
 Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. — ; , 1939 (пер. и комм.).
 Путешествие Ахмеда Ибн-Фадлана на реку Итиль. — : 1992.
 Салахетдинова М. А. Путешествие Ибн Фадлана и один мусульманский обряд у волжских булгар. // Страны и народы Востока. Вып. XXVIII. География. Этнография. История. Культура. — : Центр «Петербургское востоковедение», 1994. — С. 173—178.

Ссылки 
 Risala: Ibn Fadlan’s embassy to the King of Volga Bulgaria (англ.) ; 24.10.2015 линк мёртв.
 
 
 Красноперов И. К вопросу о русах. Археологическая заметка // Русская старина, 1882. — Т. 33. — № 3. — С. 737—738.
 Ахмед Ибн Фадлан / Хронос.

Арабские писатели
Арабские путешественники
Волжская Булгария
Путешественники-исследователи
Умершие в X веке
Писатели-путешественники